Die Australia Open 2017 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. Juni 2017 in Sydney statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Son Wan-ho (2. Runde)
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (zurückgezogen)
  Shi Yuqi (Halbfinale)
  Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Ng Ka Long (2. Runde)
  Tian Houwei (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  Carolina Marín (1. Runde)
  Akane Yamaguchi (Finale)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sun Yu (Halbfinale)
  He Bingjiao (2. Runde)
  Chen Yufei (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
  Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (1. Runde)
  Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (1. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
  Huang Kaixiang / Wang Yilu (2. Runde)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Finale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (1. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (zurückgezogen)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (zurückgezogen)
  Zhang Nan / Li Yinhui (zurückgezogen)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Sydney